Ел Колмиљо има више значења:

 Ел Колмиљо, Ел Саусито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Колмиљо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Колмиљо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику